5 miejscowości w Polsce: 
 Celestynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno 
 Celestynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Ozorków 
 Celestynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Celestynów 
 Celestynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Celestynów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Borek Wielkopolski
Gmina w województwie mazowieckim:
 Celestynów
Stacja kolejowa w Celestynowie, w powiecie otwockim:
 PKP Celestynów